Трка на 5.000 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржана је 26. и 29. августа на стадиону на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2013. одбранио је Британац Мохамед Фара.

Земље учеснице 
Учествовао је 41 такмичар из 25 земаља.

 Азербејџан 1
 Аустралија 2 
 Бахреин 2
 Белгија 1
 Канада 2
 Чиле  1
 Кина 1
 Еритреја 2
 Етиопија 3
 Немачка 1
 Уједињено Краљевство 2 
 Јамајка 1
 Јапан 2
 Кенија 4
 Малави 1
 Мароко 2
 Холандија 1
 Норвешка 1
 Руанда 1
 Сомалија 1
 Турска 1 
 Уганда 1
 САД 3
 Шпанија 3
 Јемен 1

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
26. август 2015..

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих атлетичара 2015. године на 5.000 метара, пре почетка светског првенства (25. августа 2015) заузимало је следећи пласман. Занимљиво је да је првиг 9 са ове листе и 9 прволасираних са атлетскох митинга Дијамантске лиге, Голден гала 2015. оджаном 4. јула 2015. у Риму.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Квалификације 
У финале пласирани су по 5 првопласираних из обе квалификационе групе (КВ) и још 5 на основу постигнутог резултата (кв).,,
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Место !!Група!! Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Резултат !! Белешка 
|-style="background:#cfc;"
| 1. || 2 || align=left |Јомиф Кеџелча  || align=left | Етиопија ||12:58,39  || style="border-right:double" |12:58,39 ||13:19,38  || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 2  || align=left |Мохамед Фара ||align=left|  Уједињено Краљевство||12:53,11  || style="border-right:double" |13:11,77  ||13:19,44  || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 3. || 2  || align=left |Мохамед Ахмед || align=left | Канада   ||13:18,88  || style="border-right:double" |13:20,67  ||13:19,58  || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 4. || 2   || align=left |Калеб Мванганги Ндику ||align=left|  Кенија|| 12:59,17 || style="border-right:double" | 13:32,35 ||13:19,58 ||КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 5. || 2  || align=left | Алберт Роп ||align=left|  Бахреин ||12:51,96  || style="border-right:double" |13:06,74  ||13:19,61 	  || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 6. || 2 || align=left |Рајан Хил ||align=left|  САД||13:14,22|| style="border-right:double" |13:15,92  ||13:19,67   || кв
|-style="background:#dfd;"
| 7.|| 2 || align=left |Рихард Рингер ||align=left|  Немачка ||13:10,94 || style="border-right:double" |13:10,94  || 13:19,84  || кв
|-style="background:#dfd;"
| 8. || 2  || align=left | Гален Рап ||align=left|  САД||	12:58,90  || style="border-right:double" |13:12,36  ||13:20,78  || кв
|-style="background:#dfd;"
| 9. ||2  || align=left |Али Каја ||align=left|  Турска||	13:00,31 || style="border-right:double" |13:00,31  ||13:21,46   || кв
|-style="background:#dfd;"
| 10. || 2  || align=left |Ајзаја Киплангат Коеч || align=left | Кенија || 12:48,64  || style="border-right:double" | 13:07,33  ||13:23,51  || кв
|-
| 11. || 2  || align=left |Aron Kifle || align=left |  Еритреја  ||13:17,62  || style="border-right:double" | 	13:17,62  ||13:25,85  || 
|-
| 12. || 2 || align=left |Филип Кипјеко ||align=left|  Уганда ||13:10,69  || style="border-right:double" |13:10,69  ||13:26,20 || 
|-
| 13. || 2 ||align=left |Илијас Фифа || align=left | Шпанија ||13:05,61 || style="border-right:double" |13:05,61  ||13:28,29   || 
|-
| 14. || 2  || align=left |Хајле Ибрахимов || align=left | Азербејџан ||13:09,17|| style="border-right:double" |13:22,11  ||13:28,77||
|-
| 15. || 2  || align=left |Колис Бирмингем || align=left | Аустралија ||13:18,96 || style="border-right:double" |13;21,33 ||13:34,58 || 
|-style="background:#cfc;"
| 16. || 1 || align=left |Хагос Гебривет ||align=left|  Етиопија||12:47,53 || style="border-right:double" |12:58,69 ||13:45,00  || КВ
|-style="background:#cfc;" 	
| 17. || 1  || align=left |Ben True || align=left | САД ||13:02,74 || style="border-right:double" |13:06,15  ||13:45,09  || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 18. || 1 || align=left | Едвин Чериот Сои ||align=left|  Кенија ||12:51,34  || style="border-right:double" |13:11.97  ||13:45,28 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 19. || 1 || align=left |Том Фарел ||align=left|  Уједињено Краљевство||13:10,48 || style="border-right:double" |13:10,48  ||13:45.29  || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 20. || 1 || align=left |Имане Мерга ||align=left| Етиопија ||12:53,58  || style="border-right:double" |12:59,04  || 13:45,41 || КВ
|-
| 21. || 1 || align=left |Абрар Осман || align=left | Еритреја ||13:14,00  || style="border-right:double" |	13:14,00  ||13:45,55 || 
|-
| 22. || 1 || align=left |Сугуру Осако || align=left | Јапан ||13:08,40 || style="border-right:double" |13:08,40  ||13:45,82|| 
|-
| 23. ||1  || align=left |Emmanuel Kipsang  || align=left | Кенија   ||13:19,42 || style="border-right:double" |13:19,42|| 13:46,43  || 
|-
| 24. || 1 || align=left |Камерон Левинс || align=left | Канада||13:15,19 || style="border-right:double" |13:20,68 ||13:48,72 || 
|- 	
| 25. || 1 || align=left | Брет Робинсон|| align=left | Аустралија ||13:09,67 || style="border-right:double" |13:17,49 ||13:49,63  || 
|-
| 26. || 2 || align=left | Хесус Еспања || align=left | Шпанија ||13:05,61  || style="border-right:double" |13:05.61  ||13:51,47  || 
|-
| 27. || 1 || align=left |Алемајеху Безабех || align=left | Шпанија ||12:57,25|| style="border-right:double" |13:16,98  ||13:51,47 	  || 
|-
| 28. ||1  || align=left | Dennis Licht || align=left | Холандија   ||13:23,00  || style="border-right:double" |13:23,00  || 13:57,61  || 
|-
| 29. ||1  || align=left |Othmane El Goumri || align=left | Мароко ||13:13,72  || style="border-right:double" |13:13,90  ||13:58,06  || 
|-
| 30. || 1 || align=left |Синдре Бурос ||align=left|  Норвешка ||13:11,96  || style="border-right:double" | 13:11,96  ||13:59,07|| 
|-
| 31. || 1 || align=left |Kemoy Campbell || align=left | Јамајка   ||13:20,39 || style="border-right:double" |13:20,39 || 14:00,55  || 
|-
| 32. || 2 || align=left |Кота Мурајама || align=left | Јапан ||13:19,62  || style="border-right:double" |13:19,62  ||14:07,11 || 
|-
| 33. || 1 || align=left |Авеке Ајалев || align=left | Бахреин  ||13:05,00 || style="border-right:double" |13,19,80 ||14:07,18  || 
|- 	
| 34. || 2 || align=left | Дуо Буђе || align=left | Кина   ||13:55,58|| style="border-right:double" |13:55,58 || 14:07,35 || 
|-
| 35. ||1  || align=left |Фелисјан Муитира || align=left | Руанда   || - || style="border-right:double" | -||  14:11.12 |||-
| 36. || 1 || align=left |Виктор Аравена || align=left | Чиле   ||13:46,94  || style="border-right:double" | 13:46,94  ||14:29,34   || 
|-
| 37. || 1 || align=left |Стјуарт Банда || align=left | Малави   ||- || style="border-right:double" |- ||14:49,31 || |-
| 38. ||2  || align=left |Suleiman Abdille Borai ||align=left|  Сомалија ||- || style="border-right:double" |- ||15:26,65 |||-
| 39. ||2 ||align=left| Abdullah Al-Qwabani  || align=left | Јемен|| -|| style="border-right:double" |- ||16:02,55 || |-
| - || 2 || align=left | Younes Essalhi ||align=left|  Мароко||13:16,07  || style="border-right:double" |13:18,95  ||  || 
|-
| - || 1 || align=left |Башир Абди || align=left | Белгија   ||13:06,10  || style="border-right:double" |13:06,10  ||{  || 
|}Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале 
,

Пролазна времена у финалној трци

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 5.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном